Кубок вызова МХЛ 2016 — седьмой в истории Кубок вызова Молодёжной хоккейной лиги. Он состоялся 13 февраля 2016 года в спортивно-культурном комплексе СКК 
«Нефтехим Арена» города Нижнекамск и завершился победой команды «Запада» со счётом 5:2.

Ход игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МХЛ
 Отчёт о матче

Молодёжная хоккейная лига